Григорий Макарович Шевченко (4.3.1922 — 15.7.1944) — командир батальона 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 4 марта 1922 года в селе Берестовка ныне Липоводолинского района Сумской области Украины в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил 7 классов. Учился в Днепропетровской художественной школе.

В Красной Армии с 1941 года.

В 1942 году окончил Тамбовское военное пехотное училище.

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Сражался на Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен.

Командир батальона 25-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Григорий Шевченко с батальоном в ночь на 23 сентября 1943 года первым в полку форсировал Днепр в районе села Теремцы Чернобыльского района Киевской области Украины, захватил и удерживал плацдарм, обеспечивая переправу полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные во время форсирования Днепра и удержания плацдарма на западном берегу реки, гвардии капитану Шевченко Григорию Макаровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Гвардии майор Г. М. Шевченко умер от ран 15 июля 1944 года. Похоронен в городе Ровно.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Память 
 Пионерский отряд Берестовской средней школы носил имя комбата
В центре села Берестовка установлен бюст Героя.
 В Сумском краеведческом музее собраны материалы, повествующие о Г. М. Шевченко.

Литература 
 
 Гриченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. Харьков: Прапор, 1983.
 История городов и сёл Украинской ССР. Сумская область. Киев, 1980.

Ссылки 
 

Участники битвы за Днепр
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Ровно